Fly TS113 — бюджетний телефон компанії Fly, що підтримує 3 Сім-картки, фактично оновлена модель Fly TS112, а перед тим були Fly TS111, Fly TS110 і Fly TS100. Постачається в двох кольорах — білий і чорний.

Характеристики 
Модель має потужніший і економічніший процесор Spreadtrum SC6531DA (312 МГц), що дає змогу довше дивитися відео (до 7 годин, у першій моделі цієї серії Fly TS100 відео садило акумулятор за пів-години) і аудіо (до 35 годин). Час роботи від акумулятора в режимі очікування (до 250 годин) і в режимі розмови (до 5 годин) майже не змінився, не зважаючи на меншу батарею, оскільки процесор і екран значно енергоефективніші.

В той же час деякі характеристики телефона стали значно гірші — корпус суцільний пластик (був мідний із металевим покриттям), батарея лише 1000 (замість 1600 мАч), сімки лише дві великого формату Mini-SIM (третя — Micro-SIM), підтримка лише однієї карти пам'яті до 16 ГБ (було 32), камера лише 0.3 Мп (1.3). В той же час екран трохи збільшився — 2.8" проти 2.4". І маса зменшилася до 97 г (за рахунок меншого акумулятора)

Див. також 
 Fly TS100

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Стільникові телефони Fly